Kentaro Sato (Mie, 14 de agosto de 1984) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata